Gimmerthal ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Gimmerthal (1858–1941), deutscher Schriftsteller
 August Gimmerthal (1774–1840), deutscher Lehrer und Zeitungsredakteur
 Benjamin Christoph Gimmerthal (1769–1837), deutscher evangelischer Geistlicher